Il doppio del torneo di tennis Calgary Indoor 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Iván Molina e Jairo Velasco, Sr. 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calgary Indoor 1974